Nowa Chronologia (Davida Rohla)
 Nowa chronologia (Fomienko)